Валье-де-Вальделагуна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 103,26 км². Население — 204 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса